Metriomantis är ett släkte av bönsyrsor. Metriomantis ingår i familjen Mantidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Metriomantis